Plaatsen:
 Espinosa (Minas Gerais), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
 Espinosa de Henares, een gemeente in de Spaanse provincie Guadalajara
 Espinosa de los Monteros, een gemeente in de Spaanse provincie Burgos

Personen:
 Andrés Espinosa (1963), een Mexicaans marathonloper
 Fabio Espinosa (1948), een Colombiaans voetballer
 Javier Espinosa (1992), een Spaans voetballer
 José Javier Espinosa (1815-1870), een Ecuadoraans politicus en president
 Mauricio Espinosa (1972), een Uruguayaans scheidsrechter
 Patricia Espinosa (1958), een Mexicaans diplomate en minister
 Óscar Espinosa Villarreal (1953), een Mexicaans politicus
 Diego Espinosa y Arévalo (1502-1572), een Spaans kardinaal

Overig:
 Espinosa (geslacht), een geslacht van vliesvleugeligen

Zie ook
Espinoza (doorverwijspagina)